Edenhausen heißen folgende geographischen Objekte:

 Edenhausen (Aindling), Ortsteil des Marktes Aindling, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Edenhausen (Krumbach), Ortsteil der Stadt Krumbach, Landkreis Günzburg, Bayern

 Edenhausen (Gemeinde Natters), Ort bei Natters, Innsbruck-Land, Tirol